13. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Alkmaarze, w Holandii, w dniach 6–7 lutego 1982. Zawody rozegrano na sztucznym torze IJsstadion De Meent. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Na najwyższym stopniu podium stanęli reprezentanci ZSRR: Natalja Pietrusiowa oraz Siergiej Chlebnikow.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 31 łyżwiarek (30 sklasyfikowanych) i 34 łyżwiarzy (33 sklasyfikowanych) z 18 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, f – wywróciła się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
1982 w sportach zimowych
1982 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Alkmaarze